W Rumunii
 Stăncești – wieś w okręgu Buzău, w gminie Vadu Pașii
 Stăncești – wieś w okręgu Gorj, w gminie Mușetești
 Stăncești – wieś w okręgu Prahova, w gminie Târgșoru Vechi